La palabra semáforo puede referirse a: Semáforo (alfabeto)

 un semáforo vial, aparato de señales luminosas utilizado para regular la circulación de vehículos y peatones;
 un semáforo ferroviario, aparato de señales mecánicas o bien luminosas utilizado para regular la circulación de ferrocarriles;
 el alfabeto semáforo, sistema de comunicación mediante banderas o brazos móviles;
 el semáforo, sistema de comunicación mediante torres de señales;
 un semáforo, en informática, primitiva para sincronización entre procesos;
 El semáforo, programa de televisión español de 1995;
 el arbusto Codariocalyx motorius, de nombre vulgar "planta del telégrafo" o "planta del semáforo".